Il doppio  dell'AEGON Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo.

Il titolo è andato alla coppia formata da Wesley Moodie e Michail Južnyj che hanno battuto i brasiliani Marcelo Melo e André Sá 6–4, 4–6, 10–6.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinale)
  Marcelo Melo /  André Sá (finale)
  Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (semifinale)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Championships 2009
ATP World Tour 2009